El nombre Thorin puede referirse a tres personajes ficticios diferentes del legendarium creado por el escritor británico J. R. R. Tolkien, todos ellos Enanos:

 Thorin I (2035 - 2289 T. E.), hijo de Thráin I y fundador del Reino bajo la Montaña de Erebor;
 Thorin II Escudo de Roble (2746 - 2941 T. E.), hijo de Thráin II y uno de los protagonistas de la novela El hobbit, el líder de la expedición hacia Erebor contra el dragón Smaug; o
 Thorin III Yelmo de Piedra (2866 T. E. - ¿? C. E.), hijo de Dáin II, último rey enano conocido de Erebor.